

Musica 
Headspace – gruppo musicale britannico
Headspace – album di Ashton Nyte del 2005
Headspace – album degli Issues del 2016

Cinema 
Headspace – film statunitense del 2005 diretto da Andrew van den Houten

Pagine correlate 
Spazio di testa